Уо́со () — город в штате Висконсин, США. Административный центр округа Маратон. Население города составило 39 201 человек по данным переписи населения 2010 года.

Географическое положение 
Город расположен на реке Висконсин, в 280 км к востоку от Миннеаполиса.

Климат

Демография
По данным переписи населения 2010 года, население города составило 39 201 человек.

Расовый состав города:
 белые — 83,1 %
 афроамериканцы — 0,7 %
 индейцы — 0,5 %
 азиаты — 11,7 %
 Смешанные расы: 2,9 %

Примечания 

Города Висконсина
Населённые пункты округа Маратон